Johannes Weinrich ist der Name folgender Personen: 

* Johannes Weinrich (Volkskünstler) (1793–1855), deutscher Volkskünstler
 Johannes Weinrich (Terrorist) (* 1947), deutscher Terrorist